Csehország
 Záchlumí, település a Tachovi járásban
 Záchlumí, település az Ústí nad Orlicí-i járásban